Németh Virág (1985–) magyar dramaturg, író
 Németh Virág (1985–) magyar teniszezőnő